El término Taro puede referirse 
 Un nombre común de la planta Colocasia esculenta.
 Taro, una pequeña isla de las Islas Salomón, y la capital de la provincia de Choiseul. 
 Gerda Taro (1910-1937), fotógrafa alemana.
 Tarō, un nombre de pila japonés muy común.
 Momotarō y Kintarō, dos personajes populares del folclore japonés.
 Taro (Fuerteventura), construcción de forma cilíndrica utilizada para curar los quesos de leche de cabra en el norte de la isla de Fuerteventura (islas Canarias, España).
 Taro, el eco de Manrique, un documental dedicado al artista canario César Manrique.